«Ах, водевиль, водевиль…» — советский художественный музыкальный телефильм режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича по мотивам водевиля-шутки Петра Григорьева «Дочь русского актёра». Фильм снимался с августа по октябрь 1979 года. 
Телевизионная премьера состоялась 6 января 1980 года.

Сюжет 
Актёру Михаилу Лисичкину в театре дают отставку, чем наносят глубокое оскорбление. Он решает во что бы то ни стало отвадить свою дочь Верочку от сцены и удачно выдать её замуж за дважды вдовца и отставного гусарского прапорщика Акакия Ушицу. В планы Верочки не входит перспектива стать отставной прапорщицей, потому что она мечтает о карьере театральной актрисы и продолжении творческой династии Лисичкиных. Верочка подговаривает служанку Катю, как одурачить отставного военного.

Сначала главная героиня переодевается цыганкой, а потом — мальчишкой-посыльным Филимоном. Меняя образы, она убеждает прапорщика отказаться от планов женитьбы на себе. И вот теперь Катя ему нравится гораздо больше.

Проходит много лет. Бывшая знаменитая актриса Вера Лисичкина убеждает свою дочь Екатерину в том, что театральная карьера — не лучшее будущее для девушки. Круг замкнулся.

В ролях

В главных ролях 
 Галина Беляева — Верочка Лисичкина / Екатерина Лисичкина, её дочь
 Михаил Пуговкин — Михайло Лисичкин, актёр
 Олег Табаков — Акакий Назарыч Ушица, отставной прапорщик
 Людмила Крылова — Катенька, служанка

Исполнение главных вокальных партий 
 Жанна Рождественская
 Людмила Ларина

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
 Композитор: Максим Дунаевский
 Оператор-постановщик: Владимир Бондарев
 Художник-постановщик: Давид Виницкий
 Художник по костюмам: Татьяна Вадецкая
 Текст песен: Леонид Дербенёв
 Хореография: Давид Плоткин
 Звукорежиссёр: Лия Беневольская
 Инструментальный ансамбль «Фестиваль», под управлением Максима Дунаевского (дирижёр — Дмитрий Атовмян)

Песни в фильме 
Музыка: Максим Дунаевский. Слова: Леонид Дербенёв.

Критика 
Киновед Александр Фёдоров считал, что этот «скромный по своим художественным достоинствам» фильм «запомнился зрителям, прежде всего, по шлягерам Максима Дунаевского, вокалу Жанны Рождественской и очаровательной игре юной Галины Беляевой».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Ах, водевиль, водевиль…» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1979 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы на русском языке
Музыкальные телефильмы СССР
Телекомедии СССР
Кинокомедии 1979 года
Экранизации пьес
Водевиль